Åmål (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Åmål (stad), de hoofdstad van deze gemeente.